Drescher er et efternavn, der oprindeligt stammer fra Tyskland.

Kendte personer med efternavnet 
 (Francine) "Fran" (Joy) Drescher (* 1957, Flushing), en amerikansk film- og tv-skuespiller, komiker, manuskriptforfatter, instruktør, producent, forfatter, sanger, talkshow-vært, politisk lobbyist, og sundhedsaktivist
 Hans Drescher (1914, Hamborg2005), en dansk professionel weltervægtsbokser
 Ludwig Drescher (1881, Sønderborg1917, København), en dansk fodboldmålmand
 Otto Drescher (1895, Nikl ved Zwittau, Mikuleč, Schönhengstgau, Bezirk Leitomischl Østbøhmen 1944, Memel), tysk generalløjtnant under Anden Verdenskrig;

Noter og referencer 

Tyske efternavne
Danske efternavne